miseczniczka (Calyptella) – rodzaj grzybów z rodziny twardzioszkowatych
 miseczniczka (Lecania) – rodzaj grzybów z rodziny odnożycowatych (porost)